Primorje Władywostok – rosyjski klub hokejowy
 Primorje Władywostok – rosyjski klub siatkarski

 Zobacz też
 Spartak Primorje – rosyjski klub koszykarski